de Malagassische naam voor Europeanen in Madagaskar
 Vazaha (geslacht), een geslacht van spinnen